El término yucca o  yuca puede referirse a:

En botánica 
 Al nombre científico de las especies del género Yucca 

 Al nombre común de diferentes especies botánicas: 

 Yuca Quijote o yuca de falda (Hesperoyucca whipplei),
 Yuca (Manihot esculenta).

En geografía 

 Yucca Valley, un pueblo en California, Estados Unidos,
 Yucca, un localidad de Arizona, Estados Unidos,
 Yucca Mountain, una cadena montañosa situada en Nevada), Estados Unidos.

Enlaces externos